Hubenov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Hubenov, Gemeinde im Okres Jihlava
Hubenov, Ortsteil von Běšiny, Okres Klatovy
Hubenov, Ortsteil von Borotice, Okres Příbram
Hubenov, Ortsteil von Horní Bělá, Okres Plzeň-sever
Hubenov, Ortsteil von Kaplice, Okres Český Krumlov
Hubenov, Ortsteil von Únice, Okres Strakonice
Hubenov, Ortslage von Kralovice, Okres Plzeň-sever
Hubenov, Ortslage von Černá v Pošumaví, Okres Český Krumlov

Malý Hubenov, Ortslage von Želízy, Okres Mělník
Nový Hubenov, Ortslage von Hubenov, Okres Jihlava
Starý Hubenov, Ortslage von Hubenov, Okres Jihlava
Velký Hubenov, Ortsteil von Snědovice, Okres Litoměřice